Појам Острво Врангел може да се односи на:
 Врангелово острво,
 Острво Врангел (САД),